Ratiatum est une ville gallo-romaine se trouvant sur le site de l'actuelle ville de Rezé, en France.
 Ratiatum est l'ancien nom du site web Numerama.